Pinjin alakban Hu Jia:

 Hu Csia (1973) kínai emberi jogi aktivista
 Hu Csia (1983) olimpiai bajnok kínai műugró